Prva liga Jugoslavije (1957/1958) było 30. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Dinamo Zagrzeb. Tytuł króla strzelców zdobył Todor Veselinović, który w barwach klubu FK Vojvodina strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Przypisy

Bibliografia 
 

1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1958 w Jugosławii
1957 w Europie
1958 w Europie